Damage Control (estilizado como Damage CTRL) é uma stable vilã de luta profissional composto pela líder Bayley, Dakota Kai e Iyo Sky, atualmente atuando na WWE na marca Raw. Kai e Sky são as atuais Campeãs de Duplas Femininas da WWE em seu primeiro reinado.

História 
No SummerSlam em 30 de julho de 2022, Bayley retornou após um ano fora de ação, formando uma aliança com o retorno de Dakota Kai e Io Shirai (agora conhecido como Iyo Sky, estilizado em letras maiúsculas) enquanto enfrentava Bianca Belair após sua defesa do Campeonato Feminino do Raw contra Becky Lynch, retomando sua rivalidade e movendo Bayley de volta ao Raw. Sky e Kai se juntaram à marca Raw como heels e fizeram sua estreia pela na noite seguinte, atacando Lynch, Alexa Bliss e Asuka ao lado de Bayley. No episódio de 5 de agosto do SmackDown, um torneio para coroar as novas Campeãs de Duplas Femininas da WWE foi anunciado. Kai e Sky foram anunciados como uma equipe no episódio de 8 de agosto do Raw. Nesse episódio, elas derrotaram o time de Dana Brooke e Tamina na primeira rodada do torneio. Bayley, Kai e Sky então desafiaram Belair, Bliss e Asuka para uma luta de seis mulheres no Clash at the Castle, que elas aceitaram. Sky e Kai avançaram para as semifinais, mas perderam para Aliyah e Raquel Rodriguez nas finais.

Em 3 de setembro no Clash at the Castle, Bayley, Kai e Sky, agora oficialmente sob o nome de Damage Control, derrotaram Belair, Bliss e Asuka. No Raw de 12 de setembro, Kai e Sky derrotaram Aliyah e Rodriguez para ganhar o Campeonato de Duplas Femininas da WWE.

Campeonatos e conquistas 

 WWE
 Campeonato de Duplas Femininas da WWE (1 vez, atual)

Referências

Ligações externas 

 Bayley em WWE.com
 Dakota Kai em WWE.com
 Ivo Sky em WWE.com

WWE
Stables na WWE